Салиас-де-:
 Салиас-де-Турнемир, Евгений Андреевич (1840 или 1842—1908) — автор многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX веков.
 Салиас-де-Турнемир, Елизавета Васильевна (1815—1892) — русская писательница, известная под псевдонимом Евгения Тур, мать Евгения Салиаса-де-Турнемира